Новикова, Новікова () — жіноча форма російського прізвища Новиков.
Новикова
 Новикова Ксенія Андріївна (1980) — російська співачка.
 Новикова Марія Вікентіївна (1900—1985) — українська художниця.
 Новикова Марія Олексіївна (* 1944) — українська літературознавиця, перекладознавиця, письменниця й перекладачка. Літературне ім'я — Марина Новикова.
 Новикова Руслана Артемівна — артист-ляльковод Житомирського академічного обласного театру ляльок, заслужений артист Україні
 Новикова-Бєлова Олена Дмитрівна (1947) — радянська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка.
Новікова
 Новікова Анастасія Олександрівна (1981) — білоруська важкоатлетка, олімпійська медалістка.
 Новікова Ірина Борисівна (1957) — українська радянська діячка, Депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.
 Новікова Клара Борисівна ( 1946) — радянська та російська гумористка.
 Новікова Олена (1984) — шосейна велогонщиця та велосипедистка у гонках на витривалість, родом з України.
 Новікова Ольга Федорівна (1983) — українська боксерка, призерка чемпіонатів світу та Європи.
 Новікова Тетяна Опанасівна (1956–2008) — суддя у господарських справах Верховного Суду України, Заслужений юрист України.
 Новікова Юлія Володимирівна (Льовочкіна,  1977) — український політик. Сестра Сергія Льовочкіна.
 Новікова-Вигран Оксана Сергіївна — генеральний директор Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця», заслужений працівник культури України.

 Новикова — селище, Ісетський район, Тюменська область, Росія

Див. також 
 Новиков

Примітки 

Жіночі форми прізвищ